Termenul „Gambrinus” se poate referi la:

Nume de persoane
Regele legendar Gambrinus căruia i se atribuie descoperirea berii
Alte denumiri
Numele unor fabrici de bere:
„Pilsner Urquell” din Plzeň, Cehia
„Fabrica de bere Gambrinus” din Weiden in der Oberpfalz, Bavaria
„Gambrinus (Ottakringer)” din Viena 
„Fabrica de bere Gambrinusbräu” din Unterheid
„Fabrica de bere August Huber” din Dornbirn
Numele unor sortimente de bere sau unor localuri:
Gambrinus (bere)
Gambrinus Liga competiție fotbalistică din Cehia
Restaurantul "Gambrinus" din București
 Caffè Gambrinus, o cunoscută cafenea din Napoli